Мил Крик има више значења:
 Мил Крик (Вашингтон)
 Мил Крик (Западна Вирџинија)
 Мил Крик (Илиноис)
 Мил Крик (Оклахома)
 Мил Крик (Пенсилванија)